Das Herrendoppel der Afrikaspiele 2015 war ein Tennisturnier in Brazzaville, das vom 11. bis 18. September 2015 stattfand.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Einzelnachweise 
 

Tennis
Tennisturnier 2015
Tennisturnier in Brazzaville
2015 Herrendoppel